

Helyek az Egyesült Államokban
Gentry (Arkansas)
Gentry (Missouri)
Gentry megye, Missouri
Gentry (Texas)

Egyéb
dzsentri